Le terme Cyanea est un qualificatif latin appliqué par les explorateurs du  aux nouvelles espèces découvertes présentant des reflets bleutés. Il désigne aujourd'hui :

Les Cyanea qui sont des méduses
Les Cyanea qui sont des plantes à fleur hawaïennes